Kabinett Mori steht für folgende Regierungen Japans:
 Kabinett Mori I (2000)
 Kabinett Mori II (2000)
 Kabinett Mori II (Umbildung) (2000 bis 2001)

Siehe auch
 Kabinett Moro